Савиньяо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Терра-де-Лемос. Занимает площадь 197 км². Население — 4460 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Луго